Sandokán puede estar haciendo referencia a:

 Juan José Jiménez Collar, futbolista gaditano apodado Sandokan.
 Rafael Gómez Sánchez, empresario español conocido popularmente como Sandokán.
 Sandokán, protagonista de una serie de novelas de aventuras.
 Sandokán, la serie de televisión basada en las anteriores novelas de aventuras.
 Sandokán, el tigre de Malasia, serie de animación basada en las anteriores novelas de aventuras.
 Sandokan, género de Opiliones del sudeste asiático, género tipo de la familia Sandokanidae (anteriormente Oncopodidae)